Пласкетт — фамилия. Известные носители:
 Пласкетт, Джеймс (р.1960) — английский шахматист, гроссмейстер.
 Пласкетт, Джон Стэнли (1865 −1941) — канадский астроном.
 Пласкетт, Хэрри Хемли (1893 −1980) — канадско-английский астроном, сын Д. С. Пласкетта.

Другое 
 Пласкетт — большой ударный кратер в северной приполярной области обратной стороны Луны.